Angústia, o sentimento

Cinema e literatura
Angústia (conto), de Anton Tchekhov (1886)
Angústia (livro), de Graciliano Ramos (1936)
Misery (livro), livro (1987) de Stephen King, divulgado no Brasil como Angústia
La peau douce, filme (1964) de François Truffaut traduzido em Portugal como Angústia
Angustia (1987), filme espanhol exibido em Portugal como Angústia

Localidades
Angústias, freguesia portuguesa

Ver também

Desambiguação